Farah steht für:

 Farah (Provinz), afghanische Provinz
 Farah (Stadt), afghanische Stadt

Farah ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Abdishakur Sheik Hassan Farah († 2011), somalischer Politiker
 Aden Hashi Farah (gest. 2008), somalischer Warlord
 Ali Abdi Farah (* 1947), dschibutischer Politiker
 Augustin Farah (1910–1983), libanesischer Erzbischof
 Dafallah Sultan Farah (* 1949), sudanesischer Leichtathlet
 Elias Farah (1927/1928–2013), arabischer Philosoph und Ideologe der Ba'ath-Partei
 Elie Farah (1909–2003), von 1954 bis 1986 Erzbischof von Cipro der Maroniten auf Zypern
 Hassan Abshir Farah (1945–2020), somalischer Politiker
 Hussein Mohammed Farah (* 1962), somalischer Kriegsherr
 John Kameel Farah (* 1973), kanadischer Komponist und Pianist
 Kenza Farah (* 1986), französische R&B-Sängerin
 Martha Farah (* 1955), US-amerikanische Psychologin 
 Mo Farah (* 1983), britischer Langstreckenläufer
 Mohammed Farah Aidid (1934–1996), somalischer Clanführer
 Nuruddin Farah (* 1945), somalischer Schriftsteller
 Robert Farah (* 1987), kolumbianischer Tennisspieler
 Zamzam Mohamed Farah (* 1991), somalische Leichtathletin

Siehe auch:
 Ain Farah
 Fahra
 Fara